Сады Бет Чатто, теперь известные как Растения и сады Бет Чатто, представляют собой неофициальную коллекцию исторически значимых садов, внесенных в список Национального наследия Англии II степени. Экологические сады были созданы в 1960 году растениеводом Бет Чатто из гравийной почвы и болот заброшенной фруктовой фермы, принадлежащей ее мужу, ботанику Эндрю Чатто. Это серия садов, которые демонстрируют примеры устойчивых насаждений, основанных на идее Бет Чатто «правильное растение в правильном месте».  Сады расположены в доме Белого Амбара в деревне Элмстед-Маркет, 9,7 км к востоку от Колчестера в Эссексе, Англия.

Сады Бет Чатто состоят из разнообразных посадок общей площадью 7 акров, включая сухой, прогреваемый солнцем гравий, водные и прибрежные посадки, лесные, тенистые, тяжёлые глинистые и альпийские посадки.

История 
Строительство Beth Chatto Gardens в Элмстед Маркет недалеко от Колчестера началось в 1960 году. Он был пристроен к дому семьи Чатто на земле, которая ранее принадлежала фруктовой ферме семьи Чатто. Раньше здесь не занимались земледелием, поскольку почва считалась слишком сухой в одних местах, слишком влажной в других, слишком затемнённая в третьих, и вся территория заросла терновником, ивой и мангольдом. Единственные растения, сохранившиеся с самых ранних времён, — это древние дубы, окружающие сад.

Изначально выделялись три зоны: сухая возвышенная, склон, поросший лесом и низкая, заболоченная часть. Бет Чатто стала подбирать растения, подходящие для этих условий. 

Водный сад был разбит на месте бывшего болота. Он включает в себя каскад из четырех водоёмов, разделенных дамбами. В водном саду собраны водные, прибрежные и болотные растения для влажных мест. 

Лесной сад был заложен в 1988 году. Он содержит травянистые растения, характерные для лесных фитоценозов при недостатке солнечного света. На территории сада есть чайный домик и магазин сувениров, а также садовый центр, где можно приобрести  многие из тех растений, которые растут в саду.

Гравийный сад был был заложен в 1991 году. Особенность его в том, что в нём собраны ксерофитные растения, поэтому сад практически никогда не поливается. Это первый в мире сухой сад, а учитывая тот факт, что сад находится в одном из самых засушливых районов Англии, это было смелым начинанием. Сад пережил экстремально засушливое лето 1995 года. Сад оформлен в пейзажном стиле.

Сад каменистых осыпей был разбит садика с растениями средиземноморского климата в 1999 году. Сад содержит растения, которые используются для создания альпийских горок. 

В настоящее время они включают Гравийный сад, Лесной сад, Водный сад, Длинную тенистую аллею, Сад водохранилища (перепроектированный главным садовником Асой Грегерс-Варг и директором сада и питомника Дэвидом Уордом при участии Бет) и Сад осыпей. Развитие этих мест побудило Бет Чатто написать книги по садоводству о том, что можно считать «проблемными зонами», используя растения, которые природа разработала для выживания в различных условиях.

Бет Чатто жила в белом доме, который сохранился с видом на Водный сад. Она работала с командой над созданием садов и продолжала проверять и одобрять их работу до самой смерти в мае 2018 года в возрасте 94 лет  . Она участвовала в написании статей для международной и национальной прессы и выступала в международных СМИ.

Питомник растений 

Питомник растений на земле Чатто находится в ведении группы по размножению Бет Чатто и производит около 100 000 растений каждый год, большинство из которых размножаются из растений, собранных Чатто, и выращенных на месте в безторфяном компосте.  Растения рассылаются по всей Великобритании.

Сады сегодня 
Beth Chatto’s Plants & Gardens — это семейный бизнес, которым управляет внучка Бет Чатто Джулия Бултон. Онлайн-магазин питомника работает круглый год. Сады и открыты для публики в зависимости от сезона. Они занимают около  и включает в себя информационный центр для посетителей, чайную, сувенирный магазин и питомник растений.  Садами управляют директор Дэвид Уорд и главный садовник Аса Грегерс-Варг.

Примечания

Литература 
 Buchan, Ursula. Gravel allure. The Spectator, 18 November 2000 (retrieved 14 May 2008)
 Clayton, Phil, and Hepworth, Neil. "Beth Chatto Gardens" in The Garden. RHS, September 2015, pp. 46–52
 Stocken, Nicola. "By way of an introduction" in The Garden. RHS, September 2015, pp. 54–55

Внешние ссылки 

 Официальный сайт

Памятники садово-паркового искусства
Сады и парки Англии